

Geografia 
 Cunene – una provincia dell'Angola
 Cunene – un fiume dell'Africa sudoccidentale
 Regione del Kunene – regione della Namibia

Persone 
 Mazisi Kunene (1930-2006) – scrittore e poeta sudafricano